Novyje Čerjomuški může znamenat:

 Novyje Čerjomuški (čtvrť) – čtvrť v Moskvě, v rajónu Čerjomuški
 Novyje Čerjomuški (stanice metra v Moskvě) – stanice metra na Kalužsko-Rižské lince